

Geografia

Austria 
 Atzesberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Atzesberg – dzielnica Waldkirchen